Les termes siège de Montmédy ou bataille de Montmédy peuvent faire référence à l'un de ces évènements :
Siège de Montmédy (1657) par Louis XIV durant la Guerre franco-espagnole de 1648-1659
Siège de Montmédy (1815) durant la guerre de la septième coalition de 1815
Siège de Montmédy (1870) durant la Guerre franco-allemande de 1870-1871

Articles connexes 
 Montmédy
 Citadelle de Montmédy

Notes 

Homonymie de sièges